Thomas Laubach ist der Name folgender Personen:

* Thomas Laubach (Theologe) (Ehename Thomas Weißer; * 1964), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter
 Thomas Laubach (Ökonom) (1965–2020), deutscher Ökonom